Мэри Белл:
 Белл, Мэри (род. 1957) — малолетняя убийца.
 Белл, Мэри Хейли (1911—2005) — английская актриса, писательница и драматург.